Uroballus — род пауков-скакунов подсемейства Simaethinae.

Распространение 
Обитают в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Мелкие пауки-скакуны, длина около 3 мм. Отличаются укрупнёнными передними ногами (остальные пары ног тонкие), очень длинными паутинными бородавками и широкой почти квадратной головогрудью. Брюшко овальное, удлинённое. Функция длинных паутинных бородавок остаётся неясной.

Таксономия 
Известно 6 видов. Uroballus сходен с близким родом Stertinius.. Другие близкие группы это Ligurra, Phyaces и Simaetha.
Род был впервые описан в 1902 году французским арахнологом Эжен Симоном (Eugène Simon; 1848—1924).

 Uroballus carlei Logunov & Obenauer, 2019 — Гонконг
 Uroballus henicurus Simon, 1902 — Шри-Ланка
 Uroballus kinabalu Logunov, 2018 — Калимантан
 Uroballus koponeni Logunov, 2014 — Калимантан
 Uroballus octovittatus Simon, 1902 — Шри-Ланка
 Uroballus peckhami Zabka, 1985 — Вьетнам

Примечания

Ссылки 
 iNaturalist: Pictures of U. carlei 

Пауки-скакунчики
Таксоны, описанные Эженом Симоном
Роды паукообразных